Enicoscolus är ett släkte av tvåvingar. Enicoscolus ingår i familjen hårmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårmyggor
Enicoscolus